Strictly Physical може да се отнася за:

Музика 
 Strictly Physical – сингъл на германската поп група Монроуз
 Strictly Physical – албум на германската поп група Монроуз